Села:
 Ободівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Ободівка — Житомирська область, Коростенський район
 Ободівка — Тернопільська область, Тернопільський район